

Ica, Içá 
Ica (stad) — een stad in Peru
Ica (provincie) — een provincie van Peru
Ica (district) — een district in Peru
Ica (regio) — een regio van Peru
Hypognatha ica — een spinnensoort
Arhuaco ica — een vlindersoort
Stegoelmis ica — een keversoort
Putumayo (rivier) — een zijrivier van de Amazone, ook bekend als Içá

ICA 
International Communication Association - internationale vereniging van communicatiewetenschappers
Association for European Life Science universities - ICA — een organisatie van agrarische universiteiten
ICA (supermarkt) — een supermarktketen, tot 2013 (gedeeltelijk) onderdeel van Ahold
Independent Component Analysis — een multivariate statistische techniek
Independent Computing Architecture — een protocol voor applicatieservers van Citrix Systems
International Civil Aviation — internationale burgerluchtvaart, zie Convention on International Civil Aviation
Innovative Communications Alliance — een samenwerking tussen Microsoft en Nortel in telecommunicatie
Instituut Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse volken — een onderzoeksinstelling in de Nederlandse stad Leiden
Internationale Camera Actiengesellschaft — een belangrijke voormalige Duitse camerafabrikant, opgegaan in Zeiss Ikon
International Cartographic Association — een overkoepelend orgaan van cartografische organisaties
International Chiropractors Association — een organisatie van chiropractors
International Co-operative Alliance — een overkoepelende organisatie van coöperatieve bedrijven en instellingen
Internationale Archiefraad (International Council on Archives) — een belangenorganisatie van archiefinstellingen en archivarissen
International CPTED Association — een organisatie voor veilig ontwerp en beheer, zie Crime prevention through environmental design (CPTED)
International Cycling Association — een voormalige wielrenorganisatie, voorloper van de UCI
Irish Citizen Army — een Ierse militie die onder meer deelnam aan de Paasopstand
Islamitisch Centrum Aken — een moskee in de Duitse stad Aken
Islamitisch College Amsterdam — een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam

Institute of Contemporary Art 
 Institute of Contemporary Art (Boston) — een voor hedendaagse kunst
 Institute of Contemporary Art (Philadelphia) — een museum voor hedendaagse kunst
 Institute of Contemporary Arts — een centrum voor kunst en cultuur in Londen
 Institute of Contemporary Arts Singapore (ICAS) — een instituut voor studie en tentoonstelling van Aziatische hedendaagse kunst